Aardrijkskunde
Webster (Florida), plaats in de Amerikaanse staat Florida
Webster (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Webster (Massachusetts), plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Webster (New York), plaats in de Amerikaanse staat New York
Webster (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Webster (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Webster (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Webster (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Webster City, plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Webster Groves, plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Webster Parish, parish in de Amerikaanse staat Louisiana
Webster Springs, plaats in de Amerikaanse staat West Virginia

Fictief figuur
Webster Long, hoofdpersonage in de Amerikaanse televisieserie Webster

Informatica
Webster (protocol), een netwerkprotocol

Media
Webster, Amerikaanse televisieserie

Onderwijs
Webster University, Amerikaanse universiteit

Personen met de achternaam Webster
Andy Webster, Schots voetballer
Ben Webster, Amerikaans jazzmuzikant
Bill Webster, Brits motorcoureur
Daniel Webster, Amerikaans politicus
David Webster, Amerikaans soldaat, journalist en schrijver
John Webster, Engels toneelschrijver
Mark Webster, Brits dartsspeler
 Noah Webster, Amerikaans lexicograaf
Nikki Webster, Australisch zangeres
Noah Webster, Amerikaans lexicograaf
Thomas Webster, meerdere personen (doorverwijspagina)

Voornaam
Webster (voornaam), een jongensnaam

Andere
 Merriam-Webster, Amerikaanse uitgeverij van woordenboeken. 
 Webster's Dictionary, een Amerikaanse encyclopedie